Банку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Лілля, 23 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Банкур на сайті французького Національного інституту географії
 Банкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Банкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале